Venda Nova ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Venda Nova (Amadora), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amadora
 Venda Nova (Montalegre), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Montalegre